La saison 2012-2013 du Club sportif sfaxien est la  consécutive du club dans l'élite. Le club remporte son huitième titre de champion de Tunisie, mais perd en finale de  la coupe de Tunisie face à l'Étoile sportive du Sahel. Le club se qualifie pour la phase de poule de la coupe de la confédération 2013.

Transferts

Effectif de la saison

Coupe de la confédération

Championnat de Tunisie

Groupe B 

Phase aller

Phase retour

|valign=top align=left width=33%|

|}

Seconde phase 

|valign=top align=left width=33%|

|}

Statistiques

Meilleurs buteurs

Meilleurs passeurs

Références 

2012
Sfax
Saison 2012-2013 de football en Tunisie